Con el nombre de Reserva ecológica Ciudad Universitaria se denomina a varias áreas protegidas relacionadas con universidades. Algunas de estas son:
  
 La Reserva ecológica Ciudad Universitaria, un área protegida argentina de la ciudad de Buenos Aires;
 La Reserva ecológica Ciudad Universitaria, un área protegida argentina de la ciudad de Santa Fe;
 La Reserva ecológica Ciudad Universitaria, mayor conocida como reserva ecológica del Pedregal de San Ángel, un área protegida de México DF.